Trubaduren kan syfta på:

Trubaduren (opera) – en opera av Giuseppe Verdi
Trubaduren (sång) – en sång av Magnus Uggla
Trubaduren (fyr) – en fyr utanför Vinga i Sverige

Se även
 Trubadur